Вита́лий Кру́тов: